Санрон-сю () — одна из первых ранних буддийских школ Японии, принадлежащая направлению мадхъямаки, школу основал в 625 корейский монах Экван () на базе китайской школы Саньлунь.

В основе школы лежат три трактата (Санрон ), в которых излагалась философия мадхъямаки:
 Мадхьямика-шастра ( тю-рон), Учение Срединного Пути, автор — Нагарджуна
 Двадаша-мукха-шастра ( Дзюнимон-рон), Учение Двенадцати Врат, автор — Нагарджуна
 Шата-шастра ( Хякурон), Сто Учений, автор — Арьядэва.

Центральной философской категорией Санрон была «пустота» (Шуньята ) как изначальная основа мира, а практическим идеалом для адепта объявлялся «срединный путь» ( тюдо), то есть неприятие крайностей.

Хотя эта школа формально не представлена сейчас никакими храмами, её учение вошло в учения других школ и глубоко почитается, в Средние века эти школа имела большое влияние.

См. также 
 Саньлунь
 Школы буддизма
 Буддизм в Японии
 Буддизм в Китае

Ссылки 
 Игнатович А. Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М., 1987 (глава 3, разделы «Трактаты», «Учение школы Санрон»).

Школы буддизма
Буддизм в Японии